Woodruff kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert E. Woodruff
 H.B. Woodruff

Robotskapade auktorsförkortningar